Kreitenmolen, een voormalige windmolen in Noord-Brabant. Oorspronkelijk werd de molen Creyton genoemd.
 Barry Creyton, een Australische acteur
 The Barry Creyton Show, een Australische tv-show gepresenteerd door Barry Creyton
 Billy Creyton, een Brits motorcoureur
 Walter Creyton, een Brits motorcoureur